

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Wróblewo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Wróblewo – część wsi Wróblewko w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Wróblewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów
 Wróblewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo
 Wróblewo – część wsi Rekowo w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Wróblewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Suchy Dąb
 Wróblewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Wróblewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

Zobacz też 
 Wróbel, Wróblów, Wróblewko